Příjmení Kobza nosí více významných osobností:

 Jiří Kobza (* 1955) – český politik, podnikatel a diplomat
 Josef Xaver Kobza (1921–2020) – český římskokatolický kněz
 Miroslav Kobza (* 1969) – český novinář, fotograf a spisovatel
 Ondřej Kobza (* 1979) – český kavárník, herec a kulturní a společenský aktivista
 Tomáš Kobza (* 1981) – český zápasník–judista

Související články 
 Kopsa (příjmení)
 Kobza – ukrajinský hudební nástroj